Csehország
 Mladoňovice, település a Chrudimi járásban
 Mladoňovice, település a Třebíči járásban